Spaniens Grand Prix 2017 (officielt navn: Formula 1 Gran Premio de España Pirelli 2017) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 14. maj 2017 på Circuit de Barcelona-Catalunya i Montmeló, Spanien. Det var den femte runde i Formel 1-sæsonen 2017 og det 59. Spaniens Grand Prix. Løbet blev vundet af Lewis Hamilton fra Mercedes, som også tog pole position og hurtigste omgang. Andenpladsen gik til Ferraris Sebastian Vettel og tredjepladsen til Daniel Ricciardo fra Red Bull.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 
{| class="wikitable" style="font-size: 95%"
! Pos.
! Nr
! Kører
! Konstruktør
! Omgange
! Tid/Udgået
! Startpos.
! Point
|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|66
|1.35.56,497
|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|66
| +3,490
| 2
|align="center"|18|-
!3
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo|Red Bull Racing-TAG Heuer|66
| +1.15,820
|6
|align="center"|15|-
!4
|align="center"|11
| Sergio Pérez|Force India-Mercedes|65
| +1 omgang
|8
|align="center"| 12|-
!5
|align="center"|31
| Esteban Ocon|Force India-Mercedes|65
| +1 omgang
|10
|align="center"|10|-
!6
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg|Renault|65
| +1 omgang
|13
|align="center"|8|-
!7
|align="center"|55
| Carlos Sainz, Jr.|Toro Rosso|65
| +1 omgang
|12
|align="center"|6|-
!8
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein|Sauber-Ferrari|65
| +1 omgang
|15
|align="center"|4|-
!9
|align="center"|26
| Daniil Kvjat|Toro Rosso|65
| +1 omgang
|19
|align="center"|2|-
!10
|align="center"|8
| Romain Grosjean|Haas-Ferrari|65
| +1 omgang
|14
|align="center"|1|-
!11
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|64
| +2 omgange
|16
|
|-
!12
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|64
| +2 omgange
|7
|
|-
!13
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|64
| +2 omgange
|9
|
|-
!14
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|64
| +2 omgange
|11
|
|-
!15
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|64
| +2 omgange
|17
|
|-
!16
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|64
| +2 omgange
|18
|
|-
!Ret
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|38
|Motor
|3
|
|-
!Ret
|align="center"|2
| Stoffel Vandoorne
|McLaren-Honda
|32
|Kollision
|20
|
|-
!Ret
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1
|Kollision
|5
|
|-
!Ret
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|0
|Kollision
|4
|
|-
!colspan="8" |Kilde:
|-
|}Noter til tabellerne:'''
  - Stoffel Vandoorne fik en gridstraf på ti pladser for at have skiftet diverse motorelementer.
  - Pascal Wehrlein fik en tidsstraf på 5 sekunder for ikke at have holdt til højre for markøren ved indgangen til pit, og blev dermed flyttet ned fra 7. til 8. pladsen.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Spaniens Grand Prix
Formel 1 2017